Зы́кина — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Зыкина, Алиса Игоревна — актриса театра и кино.
 Зыкина, Людмила Георгиевна (1929—2009) — советская и российская певица, Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда.
 Зыкина, Олеся Николаевна (род. 1980) — российская легкоатлетка.
 Зыкина, Раиса Фаритовна (род. 1946) — писательница, журналистка и общественный деятель.
 Зыкина, Татьяна Сергеевна (род. 1981) — российская певица, поэтесса. См. также 
 Зыков
 Зыковы
 Зыково
 Зыкунов